John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása 1963-ban
 Robert Fitzgerald Kennedy meggyilkolása 1968-ban